Кре́чмар () — фамилия.

Известные носители:
 Кречмар, Василий Августович (1895—1942) — советский математик.
 Кречмар, Вильфрид (род. 1944) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Кречмар, Вольфганг (1907—1944) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны, полковник, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Кречмар, Георг (1925—2009) — архиепископ ЕЛКРАС c 1999 по 2005 год.
 Кречмар, Герман (1848—1924) — немецкий музыковед и композитор.
 Кречмар, Карл (1769—1847) — немецкий художник.
 Кречмар, Курт (Curt Kretschmar; 1894–1973) — немецкий дирижёр и хормейстер. Расцвет его карьеры пришёлся на годы Третьего рейха.
 Кречмар, Михаил Арсеньевич (род. 1962) — российский зоолог, охотовед, писатель, режиссёр-документалист и журналист Дальнего Востока России.
 Кречмар, Филипп Якоб (1786—1845) — немецкий анатом и зоолог.
 Кречмар, Эдуард (1806—1858) — немецкий гравёр по дереву.

См. также 
 Кречмер
 Кречман